

Sigle 
 Dagblaðið Vísir  – quotidiano islandese
 Digital Video  – un formato di video digitale
 Dadi Vita – Nei giochi di ruolo cartacei come D&D

Codici 
 DV – codice vettore IATA di Lufttaxi Fluggesellschaft e Nantucket Airlines
 dv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua divehi
 DV – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Devoll (Albania)

Altro 
 DV – cinquecentocinque nel sistema di numerazione romano